Cornillac peut désigner :

Toponyme 
 Cornillac est une commune française du département de la Drôme.

Patronyme 
 Clovis Cornillac (1968-), acteur français ;
 Marguerite Cornillac (1862-1952), peintre française ;
 Roger Cornillac (1939-), acteur français, père de Clovis ;
 Suzanne Cornillac de Tremines (1904-1982), peintre française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme